Richard Bachman (né le   à Salt Lake City dans l'État de l'Utah aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Le , il signe un contrat de 2 ans pour 1,23 million de dollars par année avec les Canucks de Vancouver.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL || 26 || 14 || 10 || 2 ||  || 78 || 2,99 || 91,3 || 4 || 0 || 6 || 4 || 1 || 329 || 7 || 1,28 || 95,1 || 2 || 0
|-
| 2006-2007 || Steel de Chicago || USHL || 7 || 2 || 5 || 0 || 359 || 29 || 4,85 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Eagles du Colorado || WCHA || 35 || 25 || 9 || 1 ||  || 65 || 1,85 || 93,1 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Eagles du Colorado || WCHA || 35 || 14 || 11 || 10 ||  || 91 || 2,63 || 91,4 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 35 || 22 || 7 || 4 ||  || 77 || 2,28 || 91 || 4 || 2 || 8 || 6 || 1 || 492 || 13 || 1,59 || 94,3 || 2 || 2
|-
| 2009-2010 || Stars du Texas || LAH || 8 || 4 || 4 || 0 || 446 || 16 || 2,15 || 93,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Stars du Texas || LAH || 55 || 28 || 19 || 5 ||  || 117 || 2,2 || 92,7 || 6 || 2 || 6 || 2 || 4 || 394 || 15 || 2,29 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars du Texas || LAH || 15 || 7 || 6 || 1 || 844 || 44 || 3,13 || 88,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars de Dallas || LNH || 18 || 8 || 5 || 1 || 933 || 43 || 2,77 || 90,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Stars du Texas || LAH || 6 || 5 || 1 || 0 || 363 || 14 || 2,31 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Stars de Dallas || LNH || 13 || 6 || 5 || 0 || 609 || 33 || 3,25 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 3 || 0 || 2 || 1 || 139 || 7 || 3,02 || 91,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Barons d'Oklahoma City  || LAH || 52 || 26 || 19 || 6 ||  || 153 || 2,99 || 90,8 || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 200 || 9 || 2,7 || 91,4 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City  || LAH || 23 || 14 || 5 || 3 ||  || 53 || 2,38 || 91,8 || 3 || 2 || 9 || 5 || 4 || 581 || 15 || 1,55 || 95,3 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 6 || 3 || 2 || 0 || 317 || 15 || 2,84 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,01 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 35 || 17 || 12 || 5 ||  || 92 || 2,75 || 90 || 1 || 0 || 3 || 0 || 2 || 106 || 7 || 3,96 || 86 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 26 || 12 || 11 || 0 ||  || 66 || 2,6 || 90,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 5 || 2 || 3 || 0 || 297 || 13 || 2,64 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 31 ||13||13||0||1834||91||2,98||90,2||3||0||-|| - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH || 9 ||5||4||0||527||33||3,76||88,4||1||0||-|| - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6,00 || 79,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH || 3 || 1 || 1 || 1 || 185 || 10 || 3,25 ||90,9 || 0 || 2 ||-|| - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || IK Oskarshamn || SHL || 3 || 0 || 2 || 0 || 128 || 7 || 3,29 ||96,3 || 0 || 0 ||-|| - || - || - || - || - || - || - || -

| 48 || 20 || 18 || 2 ||  || 120 || 2,97 || 90,3 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2012 || align="left" | || align="left" |Championnat du monde || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,86 || 89,5 || || ||align="left" | Septième
|-

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Salt Lake City
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur du Steel de Chicago
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur des Tigers de Colorado College
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du IK Oskarshamn